Щу́кин — русская фамилия; женская форма . Известные носители:

Щукин

А 
 
 Щукин, Альберт Викторович (род. 1971) — советский и российский футболист.
 
 
 Щукин, Анисим Яковлевич (ум. 1720) — обер-секретарь Сената при Петре Великом.
 Щукин, Антон Николаевич (род. 1979) — российский сценарист и продюсер.
 Щукин, Артём Сергеевич (род. 1984) — российский иллюзионист.

Б

В 
 Щукин, Валерий Алексеевич (1942—2020) — белорусский правозащитник.
 Щукин, Виктор Николаевич (1928—2011) — новосибирский экономист, профессор, ректор Новосибирского института народного хозяйства.

Г 
 Щукин, Георгий Борисович (1925—1983) — советский кинорежиссёр, сценарист.
 Щукин, Георгий Михайлович (1922—1992) — советский художник мультипликационного кино, сценарист, член Союза кинематографистов СССР (Эстонская ССР).

Д 
 Щукин, Дмитрий Иванович (1855—1932) — русский предприниматель, коллекционер.

Е 
 Щукин, Евгений Дмитриевич (род. 1928) — советский химик, академик.

И

Л 
 
 Щукин, Лука Степанович — российский чиновник и государственный деятель XVIII века.

М 
 Щукин, Марк Борисович (1937—2008) — российский археолог.

Н

П 
 Щукин, Пётр Иванович (1853—1912) — русский предприниматель, собиратель старины.
 Щукин, Прокопий Васильевич — протоиерей и духовный писатель XIX века.

Р 
 Щукин, Роман Александрович (род. 2001) — российский шашист.

С 
 Щукин, Семён Семёнович (1789—1863) — педагог, статский советник, директор Иркутской гимназии.
 
 Щукин, Степан Семёнович (1754—1828) — русский художник.

Ф 
 Щукин, Фёдор Сергеевич (1797—1869) — действительный статский советник, Калужский губернский предводитель дворянства.

Ю 
 Щукин, Юрий Иванович (род. 1979) — казахстанский теннисист.
 Щукин, Юрий Николаевич (род. 1939) — российский метролог-дозиметрист, специалист в области метрологии ионизирующих излучений.

Я 
 Щукин, Яков Васильевич (1856—1926) — русский театральный предприниматель, меценат и антрепренёр, купец первой гильдии.

Составные фамилии 
 Леднев-Щукин, Сергей Евграфович (1875—1961) — русский живописец, пейзажист.



См. также 
 Щукино

Примечания